{{Infobox voetbalclub
| clubnaam      = FC Utrecht — Seizoen 2015/16
| volledigenaam = Football Club Utrecht
| afbeelding    = Stadion FC Utrecht - Bunnikside.jpg
| onderschrift  = Stadion Galgenwaard
| bijnaam       = 
| opgericht     = 1 juli 1970
| plaatsnaam    = Utrecht
| stadion       = Stadion Galgenwaard
| complex       = Sportcomplex Zoudenbalch
| capaciteit    = 23.750
| voorzitter    =  Wilco van Schaik
| trainer       =  Erik ten Hag
| competitie    =  Eredivisie KNVB beker
| sponsor       = Zorg van de Zaak
| pattern_la1=_utrecht1516h|pattern_b1=_utrecht1516hs|pattern_ra1=_utrecht1516|pattern_sh1=_utrecht1516h|pattern_s1=_utrecht1516h
| leftarm1=FF0000|body1=FF0000|rightarm1=FFFFFF|shorts1=FFFFFF|socks1=FF0000
| pattern_la2=_utrecht1516a|pattern_b2=_utrecht1516a|pattern_ra2=_utrecht1516a|pattern_sh2=_utrecht1516a|pattern_s2=_utrecht1516a
| leftarm2=38597A|body2=38597A|rightarm2=38597A|shorts2=38597A|socks2=38597A
| titelDerdeShirt=Bekertenue|pattern_la3=_utrecht1516c
| pattern_b3=_utrecht1516c|pattern_ra3=_utrecht1516c|pattern_sh3=_utrecht1516c
| pattern_s3=_whitehorizontal|leftarm3=00a5e4|body3=00a5e4|rightarm3=00a5e4
| shorts3=00a5e4|socks3=006997
| geldig        = 2015/16
| resultatenHuidig = FC Utrecht in het seizoen 2015/2016
| vorig_seizoen         = 2014/15
| volg_seizoen          = 2016/17
}}
In het seizoen 2015/2016 komt FC Utrecht''' uit in de Nederlandse Eredivisie. In dit seizoen zal FC Utrecht ook weer uitkomen in de KNVB beker.

Selectie 2015/16

Aangetrokken

Vertrokken

Overall

Statistieken (Eredivisie)

Uitslagen/programma Eredivisie

Thuiswedstrijden FC Utrecht

Uitwedstrijden FC Utrecht 

- Zowel bij thuiswedstrijden als bij uitwedstrijden eerst het aantal doelpunten van FC Utrecht.

Wedstrijdverslagen

Vriendschappelijk 2015/16

Eredivisie 2015/16

Speelronde 1 t/m 5

Speelronde 6 t/m 10

Speelronde 11 t/m 15

Speelronde 16 t/m 20

Speelronde 21 t/m 25

Speelronde 26 t/m 30

Speelronde 31 t/m 34

Play-offs Europa League

KNVB beker 2015/16

Doelpuntenmakers

Toeschouwers 

FC Utrecht naar seizoen
Utrecht